Planet der Monster ist der Name folgender Filme:

 Planet der Monster (1977), US-amerikanischer Film von James K. Shea
 Planet der Monster (2011), US-amerikanischer Film von Billy O’Brien
Siehe auch:
 Godzilla: Planet der Monster